Siemens A75 — сотовый телефон фирмы Siemens. Выпущен в 2005 году и относится к бюджетному сегменту. Один из последних телефонов, разработанных Siemens самостоятельно, без участия компании BenQ.

Описание 
Телефон представляет собой пластиковый моноблок. Аппарат выпускается в двух цветовых решениях: серебристо-серый и тёмно-синий. Критику вызывает большая толщина корпуса (2 см) и невысокое качество пластика, однако отмечается удобство удержания в руке. Задняя крышка и аккумулятор съёмные.

Экран телефона выполнен по технологии CSTN и имеет разрешение 101х80 пикселей. Эксперты в сфере мобильных технологий обращают внимание на то, что такие параметры, а также поддержка всего 4096 цветов, были характерны для мобильных телефонов, выпущенных за 2-3 года до Siemens A75, и на момент его появления даже в бюджетном сегменте выглядят устаревшими. Отмечается, что из-за низкого качества экрана элементы меню выглядят неопрятно и плохо воспринимаются.

Программное обеспечение телефона довольно скудное, соответствующе уровню недорогого устройства. Нет поддержки Java-апплетов и Bluetooth, функции органайзера сведены к минимуму. Предустановлены 2 игры — Stack Attack и Magic Picture. Имеется WAP-браузер. Телефонная книга аппарата позволяет внести до 100 записей. В качестве обоев можно выбрать и установить любую картинку, а также выбрать одну из двух цветовых схем меню. Кроме этого, можно настроить яркость подсветки и контрастность. Для режима ожидания можно выбрать заставку, это могут быть часы или картинка.

Оценки экспертов 
Siemens A75 получил неоднозначные оценки среди экспертов. К его достоинствам отнесли очень удобную клавиатуру, громкий звонок и мощный вибромотор. К недостаткам, которых можно было бы избежать даже с учётом позиционирования аппарата — низкое качество экрана. Издание «Сотовик» рекомендовало данный аппарат людям, которые впервые приобретают мобильный телефон, а также тем, кому нужен второй мобильник. По данным Ferra.ru, конкурентами для Siemens A75 являются Alcatel OT 156, LG B2000, Motorola C155, Nokia 2600, Philips 162, Samsung C210 и Sony Ericsson J200.

Технические характеристики 
 Стандарт: GSM 900/ 1800/ 1900
 ВхШхТ: 101x 44×20 мм. Вес: 78 г
 Стандартная батарея: Li-Ion 650 мАч,
 Максимальное время разговора: 4.2 ч
 Максимальное время ожидания: 230 ч
 Год выпуска: 2005
 Класс: бюджет

Примечания 

A75